Lavrinovič puede referirse: 

 Darjuš Lavrinovič (n. 1979),  baloncesto lituano.
 Kšyštof Lavrinovič (n. 1979),  baloncesto lituano.